Эбира может означать:
 Эбира, или игбира, — народ в Нигерии.
 Эбира — его язык.
 Эбира — морское чудовище